OKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Oakey Aerodrome, Oakey, Australia